Friedrich Dolezalek ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Dolezalek (Chemiker) (1873–1920), deutscher Physikalischer Chemiker und Hochschullehrer
 Friedrich Dolezalek (Physiker) (* 1941), deutscher Physiker